Massandra – località della Crimea
 3298 Massandra – asteroide della fascia principale
 Palazzo Massandra – residenza dell'Imperatore Alessandro III di Russia
 Massandra (casa vinicola) – antica casa vinicola crimeana